Тлалнепантла има више значења:

 Тлалнепантла
 Општина Тлалнепантла (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлалнепантла (Тлалнепантла, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлалнепантла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику